

Persone 
 Hiro Mashima – mangaka giapponese
 Hirohito – imperatore del Giappone
 Hiroo Kanamori, geofisico giappone
  Hiro (photographer)

Personaggi immaginari 
 Hiro Nakamura – personaggio della serie televisiva Heroes
 Heero Yui (pronuncia "Hiro Yui") – personaggio del manga e anime Gundam Wing

Altro 
 Hiro – ex villaggio nella prefettura di Hiroshima, in Giappone
 Hiro – ex villaggio nella prefettura di Hyōgo, in Giappone
 Hiro – propulsore
 Hiro – rete televisiva italiana del passato
 Hiro Induction System – sistema che regola l'immissione di gas freschi nella camera di manovella e/o combustione di un motore a due tempi
 Arsenale tecnico aeronavale di Hiro – dipartimento della Marina imperiale giapponese
 Stazione di Hiro – stazione ferroviaria di Kure, Hiroshima, in Giappone